Ха́азе () — фамилия. Известные носители:
 Хаазе, Вернер (1900—1950) — оберштурмбаннфюрер СС, один из личных врачей Адольфа Гитлера.
 Хаазе, Каролин (род. 1990) — немецкая пловчиха в ластах.
 Хаазе, Курт (1881—1943) — немецкий военный деятель, генерал-полковник.
 Хаазе, Пауль (1873—1925) — немецкий художник, плакатист, иллюстратор, карикатурист.
 Хаазе, Петер — датский кёрлингист.
 Хаазе, Эрика (1935—2013) — немецкая пианистка и клавесинистка.
 Хаазе, Эрих (1857—1894) — немецкий энтомолог.
 Хаазе, Эрих (политик) (род. 1928) — министр материально-технического снабжения ГДР.

См. также 
 Гаазе